Allgeier steht für:
 Allgeier SE, börsennotiertes IT- und Personaldienstleistungsunternehmen

Allgeier ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Allgeier (1882–1952), deutscher Theologe
 Hans-Jörg Allgeier (* 1943), deutscher Kameramann
 Isabelle Allgeier, deutsche Filmeditorin 
 Maximilian Allgeier (* 1982), deutscher Schauspieler
 Monica Allgeier (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Rudolf Allgeier (1901–1988), deutscher Lehrer und NSDAP-Funktionär
 Sepp Allgeier (1895–1968), deutscher Kameramann und Fotograf
 Tyler Allgeier (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Allgaier
 Allgayer